4. etape af Vuelta a España 2020 var en 191,7 km lang , som blev kørt den 23. oktober 2020 med start i  og mål i .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Daniel Martínez () – stillede ikke til start
  Simon Geschke () – stillede ikke til start

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielt websted

04